Qunnertooq bezeichnet:
 Qunnertooq (Insel, Siorarliit), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qunnertooq (Insel, Upernivitsiaat), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qunnertooq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland